ALBEA est un sigle qui peut désigner :
 ALBEA (Autoroute Liaison Barentin Écalles-Alix), une société exploitant l'autoroute A150, en Seine-Maritime (France).

Albea est aussi un nom qui peut désigner :
 Fiat Albea, un modèle d'automobile de Fiat.